Хальфдан, Хальвдан, Хальбдан, Хальптан (, , , букв. «полудан», то есть наполовину дан) — имя нескольких датских вождей и норманнских вождей датского происхождения, а также современная датская фамилия.

Средневековье 
Хальфдан Рагнарссон
Хальфдан II
Хальвдан Чёрный
Хальвдан Храбрый
Зигфрид Хальбдан

Новое и новейшее время 
Хальфдан Малер
Хальфдан Хьерульф
Хальфдан Эгедиус

См. также 

Датские имена